Le terme Nordland peut désigner :

 Le comté de Nordland, comté norvégien situé au nord du pays.
 La  SS Nordland, unité militaire allemande durant la Seconde Guerre mondiale.
 La nordland, race bovine norvégienne.
 Nordland, un film d'Ingo J. Biermann sorti en 2014.
 Bateau de Nordland (Nordlandsbåt en norvégien) : type de bateau de pêche utilisé depuis le Moyen Âge dans les comtés du nord du Nordland, du Troms et du Finnmark en Norvège.

Voir aussi

Homonymie